Gamla vattentornet kan syfta på 
Kalmar gamla vattentorn
Katrineholms gamla vattentorn
Landskrona gamla vattentorn
Linköpings gamla vattentorn
Gamla vattentornet, Lund
Norrköpings gamla vattentorn
Gamla vattentornet, Oxelösund
Ronneby gamla vattentorn
Trehörningens gamla vattentorn
Gamla vattentornet, Vänersborg
Växjö vattentorn

Se även
Vattentorn

Vattentorn i Sverige